Пётр Алексеевич Смирно́в:
 Смирнов, Пётр Алексеевич (1831—1907) — российский духовный писатель, богослов, редактор, педагог, протоиерей РПЦ; магистр Московской духовной академии.
 Смирнов, Пётр Алексеевич (1856 — не ранее 1918) — русский духовный писатель.